Todorovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Todorovo, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie
Todorovo, un village situé dans l'obchtina d'Isperikh et dans l'oblast de Razgrad ;
Todorovo, un village situé dans l'obchtina de Pleven et dans l'oblast de Pleven.